Play (TV3), programa de Televisió de Catalunya.
 Play (Namie Amuro), disc de Namie Amuro del 2007.
 Play (Moby), disc de Moby del 1999
 Play (pel·lícula), pel·lícula de 2011